Пётр Деме́нтьев: Дементьев, Пётр Алексеевич (Питер Деменс, 1849—1919) — русский дворянин, основатель Сент-Питерсберга.
 Дементьев, Пётр Васильевич (1907—1977) — советский военный и государственный деятель.
 Дементьев, Пётр Тимофеевич (1913—1998) — советский футболист.